Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Jana Novotná 7–6, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

 Steffi Graf (semifinali)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Jana Novotná (finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Gigi Fernández (primo turno)
 Lori McNeil (semifinali)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1992